Collet dels Colls (Catalunya), Serra situada als municipis d'Arbolí al Baix Camp i Cornudella de Montsant al Priorat, amb una elevació màxima de 718 metres
 Collet dels Colls (Andorra), Port de muntanya situat a 1393 metres a la Parròquia de La Massana al Principat d'Andorra.